Костелец — название чешских муниципалитетов:

 Костелец — муниципалитет в районе Тахов Пльзеньского края.
 Костелец — муниципалитет в районе Йичин Краловеградецкого края.
 Костелец — муниципалитет в районе Годонин Южноморавского края.
 Костелец — муниципалитет в районе Йиглава края Высочина.